Юлія Бейгельзимер і Ольга Савчук були чинними чемпіонками, але цього разу Савчук вирішила взяти участь у турнірі в Чарлстоні. Бейгельзимер грала в парі з Евою Грдіновою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Їсалін Бонавентюре і Демі Схюрс.

Бонавентюре і Схюрс потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Джоя Барб'єрі і Карін Кнапп з рахунком 7-5, 4-6, [10-6].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main draw 

Katowice Open, парний розряд
2015